Шанелль Схеперс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла 4-та сіяна Уршуля Радванська.
Сє Шувей виграла титул, у фіналі перемігши Лору Робсон з рахунком 6–3, 5–7, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Чжан Кайчжень

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2012
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд